Miejscowości w Polsce
 Rzeczyca-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Szastarka
 Rzeczyca-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kazimierz Dolny

 Zobacz też
 Rzeczyca Kolonia (przystanek kolejowy)
 Rzeczyca